Fekete Pál (1873–1908) díszkovács, szerkezetlakatos
 Fekete Pál (1900–1965) sportújságíró
 Fekete Pál (1900–1959) operaénekes, színész
 Fekete Pál (1928–2022) tanár, a Békés megyei forradalmi bizottság elnöke 1956-ban, politikai elítélt
 Fekete Pál (1939–1995) politikus
 Fekete Pál (1946) közgazdász
 Fekete Pál (1958) szervező üzemmérnök, vállalatgazdálkodási mezőgazdasági mérnök
Dal
Fekete Pál, a Metro együttes slágere